Thaiföld városainak listája népesség szerint

Megjegyzés: a csillaggal jelölt helynevek magyar átírása a Keleti nevek magyar helyesírása c. kötetből származik (380–385. o.).

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A 76 thai tartomány neve eredetiben, kiejtéssel (megjegyzés: a tartományok neve megegyezik székhelyük nevével)

 
Települések listái országok szerint